Boissey – Ain
Boissey – Calvados
Boissey-le-Châtel – Eure